КНП может означать:
 Китайская Национальная партия () — политическая партия, основанная Ян Цюйюнем в 1894 году.
 Китайская Новая партия () — политическая партия, основанная Чжао Шаоканом в 1993 году.